Матчи претенденток 1983/1984

8 участниц, в том числе Н. Александрия и Н. Иоселиани (участницы финального матча 1981), Н. Гаприндашвили, И. Левитина, Т. Лемачко, Лю Шилань, М. Мурешан, Л. Семёнова (призёры межзональных турниров). В четвертьфинальных матчах Левитина выиграла у Гаприндашвили, Семёнова — у Мурешан, Иоселиани — у Лю Шилан, Александрия — у Лемачко. В полуфинальных матчах, где выступали только советские шахматистки, Семёнова победила Иоселиани, а Левитина — Александрию; во 2-м матче счёт после 10 партий был ничейным — 5 : 5. Выиграв дополнительный матч из 4 партий — 2½ : 1½, в финал попала Левитина. Финальный матч Левитина — Семёнова закончился победой Левитиной, которая впервые завоевала право на матч с чемпионкой мира.

Литература 
 

Матчи претендентов
1983 год в шахматах
1984 год в шахматах